Иван Асен може да се отнася за:

 Иван Асен I, цар на България 1190–1196 г.
 Иван Асен II, цар на България 1218–24 юни 1241 г.
 Иван Асен III, цар на България 1279–1280 г.
 Иван Асен IV, цар на България 1336–1349 г.
 Иван Асен V, цар на България ?–1388 г.
 Йоан Дука Ангел Палеолог Раул Ласкарис Торник Филантропин Асен, с основни епоними 1444–1449 г.
 Иван-Асен Петков, български геофизик
 Иван-Асен Георгиев, български дипломат и юрист
 Иван Асен (нос), морски нос на остров Смит, Антарктида